Тривунович — сербская фамилия

 Тривунович, Веселько (род. 1980) — сербский футболист.
 Тривунович, Вукашин (Вуле) (род. 1983) — боснийский футболист.